La  de Cambrai était l'une des 23 circonscriptions législatives françaises que comptait le département du Nord de 1902 à 1919 sous la  Troisième République.

Description géographique et démographique 
La  de Cambrai était située à la périphérie de l'agglomération cambraisienne. Ceinturé entre le Pas-de-Calais, les arrondissements de Douai,  Valenciennes et l' Avesnes-sur-Helpe, la circonscription est centrée autour de la ville de Cambrai. 

Elle regroupait les divisions administratives suivantes : Canton de Cambrai-Est  ;  Canton de Cambrai-Ouest ; Canton de Carnières et le Canton de Marcoing.

Historique des députations

Historique des élections 
Élections législatives françaises de 1914
Le , jour du second tour des élections législatives, sur , . Après que Deligne se soit retiré de la course à la suite des résultats du second tour et Beauvillain désisté au profit d'Alfred Le Roy, il ne reste plus qu'un seul candidat, ce dernier.

Le jour du vote, de nombreux bulletins de vote sont cependant découverts au nom d', un canular du journaliste Paul Birault à destination des parlementaires français, invitant ces derniers à venir à la commémoration du personnage, présenté précurseur de la démocratie. Le Roy avait été membre du Comité du monument Hégésippe Simon. Même si plusieurs distributeurs de bulletins au nom du personnage imaginaire sont interceptés par la police, ce sont près de  qui votent pour lui.

Notes et références 

Ancienne circonscription législative du Nord

Cambrai
Élection en France sous la Troisième République